Церковь Покрова Пресвятой Богородицы () — католическая церковь, находящаяся в селе Бонарувка, гмина Стшижув, Подкарпатское воеводство. Приход входит в епархию Жешува Римско-католические церкви. Архитектурный памятник Подкарпатского воеводства, входящий в туристический маршрут «Путь деревянной архитектуры».

История 
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы была построена в Бонарувке в 1460 году. В 1630 году местный приход перешел в унию, и храм стал греко-католическим. В 1841 году он был перестроен. Ныне это филиальная церковь Преображения Господня римско-католического прихода в Жизнове.

Трёхсоставный деревянный храм, некогда имел три купола, с колокольней и . Наружные стены церкви подбиты черепицей, крыша покрыта оцинкованными металлическими листами. В притворе и нефе находятся фрески кисти Павла Богдановски (1898 год) и Павла Запорожского (1932 год). Часть фресок изображает сцены из жизни Святого Семейства. В церкви хранятся иконы XVII—XIX веков.

В 90-х годах XX века и в начале XXI века храм полностью реставрировался.

Источники 
 История и фотографии храма (Polska — Podkarpackie — Bonarówka)
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Бонарувке на сайте Рodkarpackie.pl
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Бонарувке.

Б
Здания и сооружения Подкарпатского воеводства
Б
Б
Деревянные церкви Польши